Hierba de San Juan puede referirse:

al nombre común de la planta Achillea millefolium;
al nombre común de la planta Artemisia vulgaris;
al nombre común de la planta Centranthus ruber;
al nombre común de la planta Hypericum humifusum;
al nombre común de la planta Hypericum perforatum;
al nombre común de la planta Lavandula stoechas;
al nombre común de la planta '''''Salvia sclarea.